Daya kan syfta på:

 Daya (sångare) (1998–), en amerikansk sångerska och låtskrivare
 Daya (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,03, long 107,89)